

Patronyme
 Sanja Starović, (1983- ), est une joueuse de volley-ball serbe.
 Saša Starović, (1988- ), est un joueur de volley-ball serbe. 
Homonymie
Homonymie de patronyme